Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1985 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 26 en 27 januari 1985 in het Isstadion te Eskilstuna te Zweden. Er namen 28 schaatsers uit 11 landen aan deel.

Titelverdediger was Hilbert van der Duim, die de Europese titel in 1984 te Larvik had veroverd. Hein Vergeer debuteerde en veroverde zijn eerste Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 DQ = gediskwalificeerd

1985
Langebaanschaatsen in 1985
Schaatsen in Zweden
Schaatsen
Sport in Södermanlands län